Jarnołtów (województwo opolskie) – wieś
 Jarnołtów (Wrocław) – część Wrocławia